Jan Franciszek Mrozowicki
 Jan Klemens Mrozowicki